Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Columbia”
 Pierwszy HMCS „Columbia” (I49) był niszczycielem typu Wickes. Wcześniej w służbie amerykańskiej jako USS „Haraden” (DD-183). Przekazany Kanadzie w 1940 roku poprzez Royal Navy.
 Drugi HMCS „Columbia” (DDE 260) był niszczycielem typu Restigouche. W służbie w latach 1959-1974.

Bibliografia 
 

Columbia